«Стражи Арктики» () — анимационная комедия от режиссёра Аарона Вудли. В озвучивании фильма приняли участие актёры Джереми Реннер, Джеймс Франко, Алек Болдуин, Хайди Клум, Омар Си, Лори Холден, Анжелика Хьюстон, Майкл Мэдсен и Джон Клиз.

Премьера в кинотеатрах США состоялась 1 ноября, в России — 14 ноября.

В декабре 2019 года критики журнала «Hollywood Reporter» включили мультфильм в список десяти худших кинолент года.

Сюжет 
Песец Свифти работает в Арктической почтовой службе, но мечтает однажды стать членом элитной команды курьеров-хаски. Чтобы доказать, что он достоин, Свифти угоняет сани и доставляет таинственную посылку в таинственное место, где обнаруживает крепость, а в ней — злого гения Отто фон Моржуса. Вскоре Свифти узнаёт, что злодей намеревается растопить полярные льды, чтобы затопить всю планету, а после — править миром как самый приспособленный вид. Герой зовёт на помощь своих друзей — заботливого белого медведя, рассеянного альбатроса, двух выдр, помешанных на теориях заговора, и крутую лисицу-механика. Стражи Арктики объединяются, чтобы спасти планету.

В ролях 
 Джереми Реннер — Свифти
 Джеймс Франко — Лемми
 Алек Болдуин — Миша
 Лори Холден — Дакота
 Анжелика Хьюстон — Магда
 Майкл Мэдсен — Дюк
 Джон Клиз — Отто фон Моржус
 Омар Си — Леопольд
 Хайди Клум — Джейд / Берта

Релиз 
Премьера анимационного фильма в Южной Корее и США состоялась 1 ноября, в России — 14 ноября, в Венгрии — 5 декабря, в Польше — 6 декабря, а в Чехии — 12 декабря. На конец января запланировано начало проката в Словакии и Турции, 23 и 24 января соответственно.

Локализованная версия трейлера картины была опубликована в сети 13 августа 2019 года
.

Интересные факты 
 Из-за особенно яркого освещения Арктики солнцем, создателям пришлось использовать в кадре ослепительно яркий свет.
 Пять композиций из саундтрека к фильму исполнил Джереми Реннер.
 В русской версии фильма герои говорят голосами Виктора Добронравова, Аскольда Запашного, Марка Бутмана, Алисы Реввы, Андрея Градова и другими.

«Хочется верить, что лента поможет кому-то принять себя таким, какой он есть, и поставить перед собой более значимые цели в жизни. В фильме также поднимается тема глобального потепления. Для меня эта тема — одна из самых важных в наше время».

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы на английском языке
Компьютерные анимационные фильмы США
Компьютерные анимационные фильмы Канады
Мультфильмы США 2019 года
Мультфильмы Великобритании
Полнометражные мультфильмы Индии
Компьютерные анимационные фильмы Китая
Компьютерные анимационные фильмы Японии
Фильмы Канады 2019 года
Фильмы Великобритании 2019 года
Фильмы Индии 2019 года
Фильмы Китая 2019 года
Полнометражные мультфильмы США
Полнометражные мультфильмы Канады
Полнометражные мультфильмы Китая
Компьютерные анимационные фильмы Индии